Cambé Trade Center é um edifício comercial localizado na rua Emília Marengo, no distrito do Tatuapé, em São Paulo, Brasil.

O edifício é um dos maiores e mais modernos da região. Está localizada no edifício uma agência do Banco do Brasil.

Construções do estado de São Paulo